Ранчо Салсипуедес има више значења:

 Ранчо Салсипуедес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Салсипуедес (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику